ПМП — аббревиатура, которая может обозначать:

 ПМП (Понтонно-мостовой парк) — комплект оборудования для оперативного наведения наплавных мостов через водные преграды в ВС СССР, России и некоторых других стран;
 ПМП (Противопехотная мина пулевая) — советская малогабаритная противопехотная мина с поражающим элементом в виде пистолетного патрона;
 ПМП (Планетарный механизм поворота) — механизм управления скоростью поворота гусеничных машин, состоящий из пары планетарных редукторов и тормозов ведущих колёс;
 ПМП (Полковой медицинский  пункт) — медпункт полка; 
 ПМП (Первая медицинская помощь)  — комплекс экстренных медицинских мероприятий проводимых внезапно заболевшему или пострадавшему на месте происшествия;
 ПМП (Полумагнитные полупроводники)  — немагнитный полупроводник, содержащий порядка нескольких процентов магнитных атомов;
ПМП (Персональный менеджер проекта) —  это специалист, отвечающий за успешное выполнение проекта: в указанные заказчиком сроки, с необходимым качеством, при фиксированном бюджете, ограниченных человеческих ресурсах и в соответствии с требованиями со стороны заказчика.
ПМП (Прожиточный минимум пенсионера).

См. также 
 ПМП-М
 ППМП — передвижной пункт медицинской помощи.